Il doppio maschile del Medibank International 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Bob Bryan e Mike Bryan erano i campioni in carica, ma hanno deciso di non partecipare all'evento.
Daniel Nestor e Nenad Zimonjić hanno vinto il torneo battendo in finale Ross Hutchins e Jordan Kerr 6-3, 7-6(5).
-

Teste di Serie 

  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić  (campioni)
  Mardy Fish /  Mark Knowles (primo turno)

  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (quarti)
  František Čermák /  Michal Mertiňák (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Medibank International Sydney 2010
ATP World Tour 2010